Kalmykowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Konstantinowna Kalmykowa (* 1983), russische Schauspielerin
 Marija Lwowna Kalmykowa (* 1978), russische Basketballspielerin
 Olga Nikolajewna Kalmykowa (* 1947), russische Schauspielerin
 Tatjana Wassiljewna Kalmykowa (* 1990), russische Leichtathletin 

Siehe auch:
 Kalmykow, männliche Form des Nachnamens